Гий — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Гий, Юрий Владимирович (род. 1962) — советский украинский футболист, украинский футбольный тренер, защитник.
 (5637) Гий — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° позади планеты.